Brière steht für:

 eine Sumpf- und Lagunenlandschaft, im Département Loire-Atlantique, Frankreich, siehe La Brière

Brière ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Brière de Boismont (1797–1881), französischer Arzt und Psychiater
 Bastien Brière (* 1983), französischer Mediziner und Autorennfahrer
 Benoît Brière (* 1965), kanadischer Schauspieler
 Clotilde Brière-Misme (1889–1970), französische Bibliothekarin, Kunstkritikerin und Kunsthistorikerin
 Daniel Brière (* 1977), kanadischer Eishockeyspieler und -funktionär
 Louis Alexandre Brière de l’Isle (1827–1896), französischer General
 Michel Brière (1949–1971), kanadischer Eishockeyspieler